Apprends-moi (sous-titré « Tornero ») est un album de Mireille Mathieu (1975).
 Apprends-moi est la première chanson de cet album.
 Apprends-moi est une chanson de Superbus (2009).
 Apprends-moi est une chanson de Sens unique (2013).